Síncopa puede referirse a:

 Síncopa (música), fenómeno rítmico.
 Síncopa (figura literaria), figura retórica.
 Síncopa (lingüística), fenómeno lingüístico.

Enlaces externos